Maria Palma Petruolo (1989-), actrice italienne,
  (1857-1942), peintre italien.

Patronyme italien